Повидз:

 Повидз — село в Гмине Повидз, в Слупецком повете, Великопольского воеводства.
 Повидз — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Слупецкий повят, Великопольское воеводство.